Гней Домиций Ахенобарб (; † 104 пр.н.е.) e политик на късната Римска република.

Биография 
Син е на Гней Домиций Ахенобарб, (консул 162 пр.н.е.).

От 129 до 126 пр.н.е. той е легат, през 125 пр.н.е. претор. През 122 пр.н.е. е консул с колега Гай Фаний и води война в Галия против алоброгите и след това против арверните.

Той остава до 120 или дори до 118 пр.н.е. като проконсул в Нарбонска Галия и получава за победата си над арверните след това триумф. Постороеният от него път до Галия получава неговото име Виа Домиция. През 115 пр.н.е. той става цензор. Той е също и понтифекс.

Деца 
 Гней Домиций Ахенобарб (консул 96 пр.н.е.)
 Луций Домиций Ахенобарб (консул 94 пр.н.е.)

Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон

Вижте също 
 Ахенобарб

Източници 

 Светоний, Nero 2,
  

Римски републикански консули
Цензори
Домиции